Чильюэвар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 37,7 км². Население — 1603 человека (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна